Die Abkürzung S&D steht für:
 Socialists & Democrats, siehe Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament
 Search and Destroy, eine militärische Taktik
 Supply & Demand (‚Angebot und Nachfrage‘), siehe Marktgleichgewicht
 Spybot – Search & Destroy, ein Anti-Spyware-Programm

SD